Hospital AC Camargo, localizado na cidade de São Paulo
Hospital do Câncer em Uberlândia - no estado de Minas Gerais
Hospital do Câncer de Barretos - no interior do estado de São Paulo

Desambiguação